Сергей Васильевич Мартыняк (; род. 4 марта 1971 года, г. Луцк, Волынская область) — украинский предприниматель и народный депутат.

Биография 
С 1978 года учился в Буянивський восьмилетней школе, затем в 1986 году поступил в политехнический техникум г. Новый Роздол Львовской области, на следующий год перевелся в Ровенский автотранспортный техникум, который окончил в 1991 году по специальности механик по ремонту автомобилей.
В 2001 году поступил на учёбу, а в 2006 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки и получил высшее образование по направлению подготовки «Экономика и предпринимательство» и получил квалификацию магистра финансов.

С 1993 года начал трудовую деятельность в качестве предпринимателя.
Основатель агропромышленной группы «Пан Курчак».

В 2012 году был избран депутатом ВРУ в одномандатном избирательном округе в Волынской области. Внефракционный, глава подкомитета по вопросам банковской деятельности комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности. С 27 февраля 2014 года в составе депутатской группы «Суверенная европейская Украина».

Переизбран на досрочных выборах в 2014 году. Член депутатской группы «Воля народа», член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

25 декабря 2018 года включён в санкционный список России.

Согласно декларации, его доход в 2014 годус составил 92 млн грн, что позоволило ему указываться в тройке самых богатых народных депутатов.

Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2007). В 2006 году получил «Знак почёта» министерства Аграрной политики Украины. Награждён церковными орденами и медалями.

Награды 
 Наградное оружие — пистолет «Glock 17» (4 декабря 2014).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Верховной Рады Украины
 ПолитРада

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Депутаты Волынского областного совета